Hubbard se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Edward Hubbard
 Frederic Tracy Hubbard